Звонок 2 (Ringu 2) — японский фильм ужасов 1999 года, сиквел фильма «Звонок» (1998), не имеющий отношения к книгам Кодзи Судзуки.
 Звонок 2 (The Ring Two) — американский фильм ужасов 2005 года, сиквел фильма «Звонок» (2002).